Вильянуэва-де-Богас () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Манча-Альта-де-Толедо. Занимает площадь 57 км². Население — 791 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 43 км.

Покровителями города считаются Сантисимо Кристо де лас Ангустияс и святая Ана.

Население

Примечания

Ссылки 
 La Pasión en Villanueva de Bogas 

Муниципалитеты Толедо